Сини́цын (Сини́цына) — русская фамилия, образованная от древнерусского мужского имени Синица.

Известные носители 
 Синицын, Аким Саввич (1766—1840) — генерал-майор корпуса морской артиллерии.
 
 
 
 Синицын, Борис Алексеевич (род. 1953) — советский футболист, российский футбольный тренер.
 Синицын, Валентин Евгеньевич (род. 1961) — советский и российский врач-рентгенолог, радиолог.
 
 
 
 Синицын, Георгий Яковлевич (1919—1942) — подпольщик, первый секретарь Сталинского райкома комсомола Киева.
 Синицын, Григорий Иванович (1900— 1947) советский военачальник, генерал-майор.
 Синицын, Даниил Михайлович (1912—1975) — Герой Советского Союза.
 
 Синицын, Евгений Леонидович (1932—1990) — советский радио-, тележурналист, политический обозреватель, лауреат Государственной премии СССР (1977).
 Синицын, Елисей Тихонович (1909—1995) — деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 
 Синицын, Игорь Петрович (род. 1953) — украинский учёный и путешественник.
 Синицын, Константин Александрович (1912—1976) — советский актёр, народный артист РСФСР.
 Синицын, Леонид Петрович (1938—2017) — советский и российский тренер по боксу.
 Синицын, Максим Екимович (1864—1934) — российский библиофил, собиратель русского искусства.
 
 Синицын, Никита Семёнович (1907—1985) — Герой Советского Союза.
 
 
 Синицын, Ростислав Александрович (род. 1955) — советский фигурист, тренер по фигурному катанию, хореограф.
 
 
 Синицын, Тимофей Петрович (Пэля Пунух) (1894—1971) — советский писатель, педагог, журналист.
 Синицын, Юрий Адрианович (1927—1975) — деятель советских спецслужб.



См. также 
 Синицин
 Синицина
 Синицына
 Синичкин